Фрозиноне () — провинция в Италии, в регионе Лацио.

География 
Провинция расположена на востоке Лацио на границе с регионами Абруццо, Молизе и Кампания.

История 
Провинция создана королевским декретом от 6 декабря 1926 года. Она включила как территории Лацио, так Кампании, от которой были отделены области, ранее принадлежавшие Неаполитанскому королевству.

Экономика

Административное деление 
Провинция Фрозиноне состоит из 91 коммуны:

Коммуны 

 Аквино
 Аккуафондата
 Акуто
 Алатри
 Альвито
 Амазено
 Ананьи
 Арнара
 Арпино
 Арче
 Атина
 Аузония
 Бельмонте-Кастелло
 Бовилле-Эрника
 Броккостелла
 Валлекорса
 Валлемайо
 Валлеротонда
 Вероли
 Викальви
 Вико-нель-Лацио
 Вилла-Латина
 Вилла-Санта-Лучия

 Вилла-Санто-Стефано
 Витикузо
 Галлинаро
 Гуарчино
 Джулиано-ди-Рома
 Згургола
 Изола-дель-Лири
 Казалаттико
 Казалвиери
 Камполи-Аппенино
 Кассино
 Кастеллири
 Кастельнуово-Парано
 Кастро-дей-Вольши
 Кастрокьело
 Коллепардо
 Колле-Сан-Маньо
 Кольфеличе
 Корено-Аузоньо
 Монте-Сан-Джованни-Кампано
 Мороло
 Пальяно
 Пастена

 Патрика
 Пескосолидо
 Пико
 Пильо
 Пиньятаро-Интерамна
 Пичиниско
 Понтекорво
 Поста-Фибрено
 Пофи
 Пьедимонте-Сан-Джермано
 Рипи
 Рокка-д’Арче
 Роккасекка
 Сан-Бьяджо-Сарачиниско
 Сан-Витторе-дель-Лацио
 Сан-Джорджо-а-Лири
 Сан-Джованни-Инкарико
 Сан-Донато-Валь-ди-Комино
 Сант-Амброджо-суль-Гарильяно
 Сант-Андреа-дель-Гарильяно
 Сант-Аполлинаре
 Сантопадре
 Сант-Элия-Фьюмерапидо

 Серроне
 Сеттефрати
 Сора
 Странголагалли
 Супино
 Терелле
 Торре-Каетани
 Торриче
 Треви-нель-Лацио
 Тривильяно
 Фальватерра
 Ферентино
 Филеттино
 Фонтана-Лири
 Фонтекьяри
 Фрозиноне
 Фумоне
 Фьюджи
 Чеккано
 Чепрано
 Черваро
 Эсперия

Палеоантропология 
В 1994 году близ города Чепрано была обнаружена черепная крышка человека вида Homo cepranensis.

Примечания